Чемпионат Европы по дзюдо 1996 года проходил в Гааге (Нидерланды) 19 мая.

Медалисты

Мужчины

Женщины

Медальный зачёт

Ссылки 
 Results of the 1996 European Judo Championships (JudoInside.com)

1996 год в дзюдо
Спорт в Нидерландах в 1996 году
Чемпионаты Европы по дзюдо
Май 1996 года
Международные спортивные соревнования в Гааге
События 19 мая
дзюдо